Die Little League World Series 1954 war die 8. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in Williamsport.

Teilnehmer

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball 1954
1954
Sportveranstaltung in Williamsport (Pennsylvania)